Habendorf ist der Name folgender Orte

in Polen:
 Miłocice, Ortschaft der Gmina Przeworno in der Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Habendorf im Landkreis Strehlen, Niederschlesien)
 Owiesno, Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Habendorf im Landkreis Reichenbach, Niederschlesien)
 Schloss Habendorf, Niederschlesien
in Tschechien:
 Alt Habendorf, Gemeinde in Tschechien, siehe Stráž nad Nisou

Siehe auch:
 Haberdorf